Typ 108 oder Type 108 steht für:

 Peugeot Typ 108, Automodell der Marke Peugeot
 Type 108 Virginia Mk VI, britischer Doppeldecker, siehe Vickers Virginia #Versionen